Hemoglobina fetal, tipus d'hemoglobina present en el fetus i els primers mesos de vida
 Hbf també és l'acrònim d'Hauptbahnhof, terme en alemany utilitzat per a denominar les estacions centrals de ferrocarril